Раждаемостта в Украйна е една от най-ниските по коефициент на раждаемост в света. По данни на Държавния комитет за статистика, през 2014 година в страната са родени 429 675, които представляват 10.9 ‰ (без Крим и Севастопол). По данни на CIA World Factbook, през същата година коефициентът на раждаемост в страната е 9.41 ‰.

Динамика 

През 60 – 70 те години на 20 век територията на днешна Украйна се характеризира с висока раждаемост. В периода 1859 – 1863 г. тя е около 50 раждания на 1000 души. В същото време раждаемостта в европейските страни е по-ниска – 40 ‰ в Австрия и Прусия, 35 – 36 ‰ в Италия и Великобритания, 32 – 33 ‰ в Швеция и Норвегия и едва 27 ‰ във Франция. Губернийте населени с повече евреи, поляци, германци, и други народи, раждаемостта варира между 45 – 47 ‰, докато в останалата част е около 50 – 55 ‰.

Икономическият растеж и темпът на урбанизация в края на 20 век водят до постепенно намаляване на раждаемостта, въпреки че абсолютният брой на ражданията, който се увеличава. В периода 1860 – 1913 г. броя на ражданията се увеличава два пъти. През 1906 г. в територията на днешна Украйна са родени около 1460 хиляди деца.

Въпреки значителното намаление на равнището на раждаемостта (около 50 – 40 ‰ през 1860 – 1910 г.), разликата между раждаемостта по украинските земи и европейските държави се е увеличава. Раждаемостта през 1911 – 1914 г. в Германия е 28 ‰, в Швеция и Великобритания – 24 ‰, а във Франция едва 19 ‰.

Брой раждания и коефициент на раждаемост

Райони и градове с областно значение

Възрастовата група на майката

Коефициент на плодовитост

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Украйна

Източници 

Население на Украйна
Украйна